Svetovni pokal v alpskem smučanju 1984 je osemnajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 1. decembrom 1983 in 25. marcem 1984. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Erika Hess in Pirmin Zurbriggen.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1984
1984 v športu